Ascot är en ort i Storbritannien. Den ligger i Royal Borough of Windsor and Maidenhead i grevskapet Berkshire och riksdelen England, i den södra delen av landet,  km väster om huvudstaden London. Ascot ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Ascot är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Ascot. Runt Ascot är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Bracknell,  km väster om Ascot. I omgivningarna runt Ascot växer i huvudsak blandskog.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Berkshire